11442 Seijin-Sanso – asteroide della fascia principale
 Seijin-Sanso – località del Giappone nella prefettura di Okayama